Název Dolní rybník má více rybníků:

 Dolní rybník (Mirošov) – severozápadně od Mirošova v okrese Rokycany
 Dolní rybník (Podbořáky) – jihozápadně od Podbořánek v okrese Rakovník
 Dolní rybník (Štěnovický Borek) – jihozápadně od Štěnovického Borku v okrese Plzeň-jih
 Dolní rybník (Zdeslav) – jihozápadně od Zdeslavi v okrese Rakovník
 Dolní rybník (Kosobody) – v Kosobodech v okrese Rakovník
 Dolní rybník (Ježovy) – ve vsi Trnčí v obci Ježovy v okrese Klatovy

Některé Dolní rybníky mají přívlastek:
 Dolní Hornometelský rybník – východně od Horního Metelska v okrese Domažlice
 Dolní Mířkovský rybník – severovýchodně od Mířkova v okrese Domažlice
 Dolní Sladovní rybník – jihozápadně od Koutu na Šumavě v okrese Domažlice

Podobný název:
 Dolní Rybník – železniční odbočka u Jirkova

Související články 
 Dolejší rybník
 Hořejší rybník
 Horní rybník
 Prostřední rybník